«Religulous» (образовано смешением слов «религиозный»  и «смехотворный» ) — документальный фильм о религии, снятый режиссёром Ларри Чарльзом в 2008 году. В качестве сценариста и ведущего фильма выступил известный комик Билл Мар. В русском переводе известен под названиями «Верующие» или «Религиотизм».

Сюжет 
Сценарист и ведущий Билл Мар посещает разные уголки: США, Ватикан, Нидерланды, Лондон и Иерусалим, общаясь с представителями различных религий, учёными и бывшими верующими. Среди собеседников Мара — учёный Френсис Коллинз, сенатор-демократ Марк Прайор, креационист , ватиканский астроном , нидерландский политик Герт Вильдерс, представители «Нетурей карто» и ордена францисканцев, мать самого Мара. Среди религий, о которых идёт речь, христианство, ислам, иудаизм, саентология, мормонизм. В финале фильма Мар выступает за «скромное сомнение».

Награды 
 2008 — приз New Visions Award за нехудожественный фильм на Каталонском кинофестивале в Ситжесе

Ссылки 

 Верующие   

 Сайт фильма
 
  
 Фильм на RottenTomatoes

Документальные фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2008 года
Критика авраамических религий
Комедийные фильмы на религиозную тему
Фильмы США 2008 года